Chylice ist der Name mehrerer Orte in Tschechien

 Chylice, Ortsteil von Ostrožská Nová Ves, Okres Uherské Hradiště, siehe Chylice (Ostrožská Nová Ves)
 Chylice, Ortsteil von Útvina, Okres Karlovy Vary